Jan Postma (CPN), leider van de communistische partij CPN tijdens de Tweede Wereldoorlog
Jan Postma (historicus), oud-burgemeester van Leiden
Jan Postma (schrijver), schrijver van de serie Wolf
Jan Postma (voetballer), voetballer van o.a. ACV en SC Veendam
Jan Postma (essayist), redacteur bij de Groene Amsterdammer en schrijver van essaybundels
Jan Diederik Postma (1890-1962), Nederlands architect